Гохшорнер — фамилия.

Известные носители:
 Гохшорнер, Павол (род. 1979) — словацкий каноист-слаломист.
 Гохшорнер, Петер (род. 1979) — словацкий каноист-слаломист.